Tour of Utah 2018 var den 14. udgave af det amerikanske landevejscykelløb i Utah. Løbet foregik i perioden 6. til 12. august 2018. Løbet var en del af UCI America Tour 2018 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev amerikanske Sepp Kuss fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Niklas Eg kørte for

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
Officielle hjemmeside

Cykelløb i 2018
Tour of Utah